Marsure può indicare alcuni toponimi friulani:
Marsure, frazione di Aviano, in provincia di Pordenone;
Marsure di Sopra, frazione di Povoletto, in provincia di Udine;
Marsure di Sotto, frazione di Povoletto, in provincia di Udine.